Ved folketingsvalget den 23. oktober 1979 indvalgtes 179 medlemmer (herunder to fra respektive Færøerne og Grønland). Mandatfordelingen var som følger:

De valgte medlemmer

Parti- og personskift i perioden 1979-81

Personskift 

1979
1979